Příjmení Thorne nosí více osob:

 Bella Thorne (* 1997) – americká herečka
 Courtney Thorne-Smith (* 1967) – americká herečka
 Dyanne Thorne (1936–2020) – americká herečka
 Kip Thorne (* 1940) – americký teoretický fyzik
 Juan Luis Cipriani Thorne (* 1943) – peruánský římskokatolický kněz a kardinál
 Mike Thorne (* 1948) – britský hudební producent

fiktivní postava
 Sir Alliser Thorne – postava z knihy Hra o trůny